Marbella Cup de 2011 foi a segunda edição da Marbella Cup. Foi disputada de 02 a 8 de Fevereiro de 2011

Equipes 
  Polonia Warszawa
  FC Kuban
  PFC Lokomotiv Plovdiv
  Sparta Prague
  FC Zenit Saint Petersburg
  FC Zestafoni
  FC Timişoara
  FC Dnipro Dnipropetrovsk

Jogos

Resultado Final 
  (1)  FC Dnipro Dnipropetrovsk
 (2) Polonia Warszawa
 (3) Sparta Prague

Links Externos 
 

Marbella Cup